Les élections municipales se sont déroulées les 23 et  dans l'Indre.

Maires sortants et maires élus

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Aigurande  
 Maire sortant : Pascal Courtaud
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ardentes  
 Maire sortant : Didier Barachet (UMP)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Argenton-sur-Creuse  
 Maire sortant : Michel Quinet (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Arthon  
 Maire sortant : Jacky Devolf
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bélâbre  
 Maire sortant : René Duplant
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Buzançais  
 Maire sortant : Régis Blanchet (UDI)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chabris  
 Maire sortant : Mireille Duvoux
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chaillac  
 Maire sortant : Gérard Mayaud
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Châteauroux  
 Maire sortant : Jean-François Mayet (UMP)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 25 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Châtillon-sur-Indre  
 Maire sortant : Michel Hétroy
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Clion  
 Maire sortant : Williams Lauerière
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cluis  
 Maire sortant : Michel Gorges
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Déols  
 Maire sortant : Michel Blondeau (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Écueillé  
 Maire sortant : Raymond Thomas
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Éguzon-Chantôme  
 Maire sortant : Jean-Claude Blin
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Issoudun  
 Maire sortant : André Laignel (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Châtre  
 Maire sortant : Nicolas Forissier (UMP)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Blanc  
 Maire sortant : Alain Pasquer (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Magny  
 Maire sortant : Pierre Julien
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Pêchereau  
 Maire sortant : Jean-Claude Andrieux
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Poinçonnet  
 Maire sortant : Jean Petitpretre
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Levroux  
 Maire sortant : Alain Fried
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Luant  
 Maire sortant : Bernard Ollier
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Luçay-le-Mâle  
 Maire sortant : Jean-Pierre Rabier
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Martizay  
 Maire sortant : Jean-Michel Loupias
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mézières-en-Brenne  
 Maire sortant : Jean-Louis Camus
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montgivray  
 Maire sortant : Jean-Claude Coutier
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montierchaume  
 Maire sortant : Jean-François Anguille
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Neuvy-Pailloux  
 Maire sortant : Guy Nugier
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Neuvy-Saint-Sépulchre  
 Maire sortant : Guy Gautron
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Niherne  
 Maire sortant : Alain Lavaud
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pouligny-Saint-Pierre  
 Maire sortant : Roland Caillaud
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Reuilly  
 Maire sortant : Patrick Bertrand
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Gaultier  
 Maire sortant : Jean-Louis Simoulin
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Genou  
 Maire sortant : Gilbert Gaulué
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Marcel  
 Maire sortant : Jacques Lemerle
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Maur  
 Maire sortant : François Jolivet
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sainte-Lizaigne  
 Maire sortant : Pascal Pauvrehomme
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Tournon-Saint-Martin  
 Maire sortant : Dominique Hervo
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Valençay  
 Maire sortant : Claude Doucet
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vatan  
 Maire sortant : Chantal Bodard
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vendœuvres  
 Maire sortant : Christophe Vandaele
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Villedieu-sur-Indre  
 Maire sortant : Bernard Gontier
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vineuil  
 Maire sortant : Édouard des Places
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Élection municipale française
 Élections municipales françaises de 2014
 Liste des communes de l'Indre
 Politique dans l'Indre

Indre
Politique dans l'Indre